

Жарсай — аул, Жарсайський сільський округ, Хобдинський район, Актюбинська область
 Жарсай — село, Ісатайський сільський округ, Хобдинський район, Актюбинська область
 Жарсай — льодовик на північному схилі хребта Заілійський Алатау

Див. також 
 Жарсайський сільський округ